Междузоналният турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро) стартира на 22 септември 1979 г. в Hotel Copacabana Palace, Рио де Жанейро, Бразилия. Той е сред двата междузонални турнира, състояли се тази година. Вторият се провежда в Рига, Латвия.

Заелите първите три места от двата турнира получават право на участие в Турнира на претендентите през 1980 г. В Рио това са Тигран Петросян, Лайош Портиш и Роберт Хюбнер, разделящи 1 – 3 място с равен брой точки.

Турнирна таблица

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1952
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 557. ISBN 5-85270-005-3.
 Межзональные турниры Рига'79, Рио де Жанейро'79, В.И. Чепижный, Изд. „Физкультура и спорт“ 1980.

Външни препратки 
 Партиите от турнира на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Шахмат в Бразилия
Спорт в Рио де Жанейро